Sus kan syfta på:

 Sus (djur) – det vetenskapliga namnet för släktet svin i familjen äkta svin
 Sus-ackord –  harmoni inom musiksammanhang
 Kungadömet Sus – ett av fyra områden i Marocko innan det franska och spanska inflytandet
 Sus – ett sjukhus i Lund och Malmö, se Skånes universitetssjukhus
 SUS – en studentkår vid Stockholms universitet, se Stockholms universitets studentkår